Rödding ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Rödding (1937–1984), deutscher Mathematiker
 Gerhard Rödding  (* 1933), deutscher Theologe

Rödding steht für
 Rødding Kommune, Gemeinde in Dänemark
 Rödding (Kreis Hadersleben), eine ehemalige Gemeinde im Kreis Hadersleben

Siehe auch
 Röding